Колышкин — фамилия:

 Колышкин, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7604; 1 января 1847.
 Колышкин, Архип Никифорович — Георгиевский кавалер; майор; № 6610; 5 декабря 1841.
 Колышкин, Георгий Алексеевич (1904—1985) — советский хоровой дирижёр, народный артист РСФСР.
 Колышкин, Иван Александрович (1902—1970) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Колышкино